Panero es un apellido español que puede referirse a los siguientes personajes:

 José L. Panero (1959), botánico mexicano-estadounidense. Utiliza la abreviatura botánica Panero.
 Hernán Panero (1975), futbolista argentino.
 José Luis Panero (1975), periodista español, actor, crítico de cine y de teatro. 
 Gerardo Panero (1980), director de cine argentino.

Los Panero, familia de intelectuales de gran relevancia en la historia de la poesía española:

 Juan Panero (1908-1937), poeta español, hermano de Leopoldo Panero;
 Leopoldo Panero (1909-1962), poeta español, hermano de Juan Panero, esposo de Felicidad Blanc y padre de Juan Luis Panero, Leopoldo María Panero y Michi Panero;
 Felicidad Blanc (1913-1990), escritora española, esposa de Leopoldo Panero y madre de Juan Luis Panero, Leopoldo María y Michi Panero.
 Juan Luis Panero (1942-2013), poeta español, hijo de Leopoldo Panero y Felicidad Blanc;
 Leopoldo María Panero (1948-2014), poeta español, hijo de Leopoldo Panero y Felicidad Blanc;
 Michi Panero (1951-2004), intelectual español, hijo de Leopoldo Panero y Felicidad Blanc.